Cellarius o cellario – ufficio all'interno di un'abbazia benedettina medievale; in particolare, si dice di chi nelle comunità religiose è addetto alla dispensa: monaco, frate cellario

Come cognome è di solito una forma latinizzata del nome tedesco Keller.

 Ludwig Cellarius (m. 1526), alias Ludwig Keller di Basilea – primo marito di Wibrandis Rosenblatt
 Michael Cellarius (1490-1548), alias Michael Keller di Asburgo – riformatore
 Martin Cellarius (1499-1564), alias Martin Borrhaus – riformatore antitrinitario
 Simon Cellarius (1500-1544), alias Simon Hauskeller di Zwickau –  compositore
 Francesco Cellario (1520-1569) – pastore protestante italiano
 Isaac Cellarius (1530-1580), alias Isaak Keller –  professore svizzero di medicina
 Andreas Cellarius (1596-1665) –  matematico e cartografo olandese-tedesco
 Christoph Keller detto Cellarius (1634-1707) – filologo ed erudito tedesco di Weimar
 Samuel Butler (1835-1902) –  romanziere, si firmava Cellarius nella sua lettera all'editore di The Press. 
 María Cellario (n. 1948) –  attrice argentina

Pagine correlate 
Keller